Phoenix is een vrijmetselaarsloge in Oostende die deel uitmaakt van het Grootoosten van België.

Geschiedenis
  
Deze loge werd gesticht in 1964 en de zittingen plaats hebben in de werkplaats in de Langestraat 112B, recht tegenover de Anglicaanse kerk in Oostende. 

Deze loge is bekend als sterk militant-vrijzinnig, net zoals "Georges Beernaerts" (Antwerpen), "Salvator Allende" (Antwerpen), "Bevrijding" (Gent) en "Tanchelijn" (Brugge).

Bekende leden

 Een bekend loge-lid was de overleden voormalige voorzitter van de Raad van Bestuur van de VUB Walter De Brock.

Zie ook
 Lijst van loges in Oostende

Grootoosten van België
Loge in Oostende